Трансдукция имеет несколько значений:

 Трансдукция в логике — умозаключение, в котором на основе сходства некоторых свойств объектов делается вывод и о сходстве остальных.
 Трансдукция в лингвистике и теории перевода — перекодирование текста с одного языка на другой при условии отхода от сигнификативного прагматического значения исходного текста и сохранения денотативного значения всей информации.
 Трансдукция в биологии:
 Трансдукция — перенос фрагмента бактериальной ДНК бактериофагом.
 Передача сигнала (биология) () — передача сигнала внутри или вне клетки.